8-й чемпионат мира по спортивной акробатике прошёл в городе Вроцлав (Польша) в 1987 году.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Кувырок

Вращения

Группа мужская

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские пары

Многоборье

Первое упражнение (баланс)

Второе упражнение (темп)

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение (темп)

Женские группы

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение (баланс)

Второе упражнение (темп)

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Вращение

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Польше в 1987 году
Чемпионаты Европы по акробатике
Чемпионаты Европы в 1987 году
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве